Рикке () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Рикке, Карл-Виктор (1830—1898) — немецкий писатель, вюртембергский политический и государственный деятель.
 Рикке, Эдуард (1845—1915) — германский физик-экспериментатор.